Altpeter ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Altpeter (1935–2014), deutscher Jazz-Musiker und Künstler
 Katrin Altpeter (* 1963), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Werner Altpeter (1902–1985), deutscher Lebensreformer